Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 240-es, továbbá 240E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 240-es busz (Budapest)
 240-es busz (Budapest, 1948)megszűnt
 240-es busz (Budapest, 2008–2014)megszűnt
 240E busz (Budapest, 2008–2015)megszűnt

 240-es busz (Miskolc)